Прва „А” Београдска лига у сезони 1976/1977. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1976/77. следећи клубови су променили ранг:	
 Дорћол из Београда се као првопласирани тим Прве „А” Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
 Братство из Крњаче и Млади Пролетер из Београда као најлошије пласирани тимови Прве „А” Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.
 Црвена звезда, Мали Мокри Луг и Балкан, Миријево као првопласирани тимови Друге Београдске лиге пласирали су се у Прву „А” Београдску лигу за сезону 1977/78. годину.
Посећеност утакмица:
 Највећи број гледалаца у 23. колу 4.700, а најмањи број гледалаца у 8. колу 950.
 Највећи број гледалаца на једној утакмици 2.000, у 23. колу Јединство — Палилулац (2:0). 
 Најмањи број гледалаца на једној утакмици 30, у 22. колу Млади Пролетер — Телеоптик (1:1).

Клубови и локација тимова Прве „А” Београдске лиге 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris" 	
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Бежанија Београд 	
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. Подунавац Ритопек 

	
|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Млади Пролетер Београд 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Срем Јаково

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. Дорћол Београд	

	
|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. Братство Крњача 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. Телеоптик Земун

	
 	
	
|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. Хајдук Београд

	
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. Винча Винча

 
 	
	
|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. Железничар Београд
	
	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. Јединство Сурчин  

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. Будућност Добановци 	

 	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. Палилулац Београд 

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. БСК Батајница	
	
	
|-	
|}

Резултати по колима

Посећеност утакмица 
Домаћини су наведени у левој колони.
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 85%; text-align: center" class="wikitable"
!!!align="right"| !!  !!  !! !! !! !! !!!!  !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!  !!  
|- 
!style="text-align: right" | 1.||style="text-align: left"| Бежанија, Београд 
|  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|350||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200 || style="text-align:right;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|600||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||align="right"|—||align="right"|—||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|? ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|150 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|7.200 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:11) 655
|-
!style="text-align: right"| 2.||style="text-align: left"| Подунавац, Ритопек 
|  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300 || style="text-align:right;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|800||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|150||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|— ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|150||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|3.200 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:12) 267
|-
!style="text-align: right"| 3.||style="text-align: left"| Млади Пролетер,   
|  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|550||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|50 || style="text-align:right;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|50||align="right"|—||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||align="right"|— ||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|30||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|? ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|2.080||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:11) 189
|-
!style="text-align: right"| 4.|| style="text-align: left"| Срем, Јаково 
|  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.700||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|250||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.700||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100 || style="text-align:right;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|—||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000||align="right"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|350||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|350||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|? ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|8.750 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:11) 796
|-
!style="text-align: right"| 5.||style="text-align: left"| Дорћол, Београд  
|  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000||align="right"|—||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|5.900 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:13) 454
|-
!style="text-align: right"| 6.|| style="text-align: left"| Братство, Крњача 
|  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||align="right"|—||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||align="right"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|350||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— || style="background: #FFFACD;" |? ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|2.750 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:11) 250
|-
!style="text-align: right"| 7.|| style="text-align: left"| Телеоптик, Земун 
|  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|800||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||align="right"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|5.600 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:13) 431
|-
!style="text-align: right"| 8.|| style="text-align: left"| Хајдук, Београд  
|  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|600||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|700||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||align="right"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|350||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|6.150 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:12) 513
|-
!style="text-align: right"| 9.|| style="text-align: left"| Винча, Винча 
|  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|800 ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|800||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|5.700 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:12) 475
|-
!style="text-align: right"| 10.||style="text-align: left"| Железничар, Београд  
|  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|50||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|50 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|1.800 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:13) 139
|-
!style="text-align: right"| 11.|| style="text-align: left"| Јединство, Сурчин 
|  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.500||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|800||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|2.000||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|7.300 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:12) 608
|-
! style="text-align: right"| 12.||style="text-align: left"| Будућност, Добановци 
|  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|150 || style="text-align:right;"|—||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|150||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|150||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|600||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|5.350 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:12) 446
|-
!style="text-align: right"| 13.||style="text-align: left"| Палилулац, Крњача
|  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|250||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|? || style="text-align:right;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|100||align="right"|—||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|800||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|300||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|200 ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|150 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|3.700 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:12) 308
|-
!style="text-align: right"| 14.||style="text-align: left"| БСК, Батајница
|  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#fffacd;"|?||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|700||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right;" #C0FFC0|150 || style="text-align:right;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|700||align="right"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|1.000 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|600||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|400||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|—||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500 ||  style="text-align:right; background:#f9f9f9;"|— ||  style="text-align:right; background:#c0ffc0;"|500 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|6.550 ||  style="text-align:right; background:#ffe4e1;"|(:12) 546
 
|- style="background:#ffe4e1;"
! || style="text-align: right" | 
| style="text-align:right;"|2.900|| style="text-align:right;"|1.250|| style="text-align:right;"|3.150|| style="text-align:right;"|3.200|| style="text-align:right;"|2.250|| style="text-align:right;"|2.550||align="right"|4.200||align="right"|950||align="right"|1.800||align="right"|3.500||align="right"|2.650||align="right"|2.700||align="right"|1.650||align="right"|4.300||align="right"|2.300||align="right"|3.700|| style="text-align:right;"|4.300|| style="text-align:right;"|4.250|| style="text-align:right;"|1.200|| style="text-align:right;"|2.800|| style="text-align:right;"|2.900|| style="text-align:right;"|2.780|| style="text-align:right;"|4.700|| style="text-align:right;"|2.200|| style="text-align:right;"|2.500|| style="text-align:right;"|1.350||align="right"|72.030||  style="text-align:right;" #f9f9f9;|
|- style="background:#ffe4e1;"
! || style="text-align: right"| 
| style="text-align:right;"|  ||align="right"|  ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| ||align="right"| 
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #efefef;" 	
|| ||  	
|}

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 85%; text-align: center" class="wikitable" 
|- bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Највећи број гледалаца 
|-	
| Коло 23. || colspan="2" style="text-align:right;" |4.700
|- bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Најмањи број гледалаца 
|-	
| Коло 8. ||colspan="2" style="text-align:right;" |950
|- bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Највећи број гледалаца на утакмици: 2.000 
|-	
| Коло 23. || style="text-align:left;"|Јединство — Палилулац ||(2:0)
|- bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Најмањи број гледалаца на утакмици: 30 
|-
| Коло 22. || style="text-align:left;"|Млади Пролетер — Телеоптик ||(1:1) 
|- bgcolor= dcdbd 
| Клуб ||colspan="2" | Највећи број гледалаца 
|-	
| Срем || colspan="2" style="text-align:right;" |8.750
|- bgcolor= dcdbd 
| Клуб ||colspan="2" | Најмањи број гледалаца 
|-	
| Железничар || colspan="2" style="text-align:right;" |1.800
|}

Резултати

Статистика

Резултати по клубовима

Табела 
{|
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1976/77. у југословенском фудбалу